Михаилович () — сербская фамилия.

 Известные носители 
 Михаилович, Воислав (род. 1951) — югославский и сербский политический деятель, мэр Белграда с 1999 по 2000 годы.
 Михаилович, Драголюб (1893—1946) — югославский сербский военный деятель, участник Балканских войн и Первой мировой войны.
 См. также 
 Операция «Михаилович» — немецкая антипартизанская операция, проходившая с 4 по 9 декабря 1941 на территории оккупированной немцами Сербии в области Шумадия.
 Михайлович